Linnermolen (watermolen)
 Linnermolen (windmolen)